ammoniták, a Bibliában a Holt-tengertől keletre élő nép.
ammoniták, a kréta során kihalt, fejlábúak osztályába tartozó élőlények. Lásd. ammoniteszek.